Grand Prix Francji 1914 (oryg. XIV Grand Prix de l'Automobile Club de France) – jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1914 wyróżniony mianem Grandes Épreuves.

Lista startowa

Wyniki

Wyścig 
Źródło: teamdan.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: teamdan.com

Przypisy 

Francja
1914 we Francji
1914